Maxim Jurjevič Sušinskij (*1. července 1974, Petrohrad, RSFSR, ) je bývalý ruský hokejista. Naposledy nastoupil v sezóně 2012/13 za švýcarský Fribourg-Gottéron ke třem zápasům. Hrál také za kluby SKA Petrohrad, Avangard Omsk, Minnesota Wild, HC Dynamo Moskva, Salavat Julajev Ufa a Metallurg Magnitogorsk.

Byl členem ruské hokejové reprezentace, se kterou získal zlatou medaili na mistrovství světa v ledním hokeji 2008.

Klubová statistika

Externí odkazy 
 
 
 
 

Ruští lední hokejisté
Ruští hokejoví útočníci
Ruští olympionici
Hráči Minnesota Wild
Hokejisté SKA Petrohrad
Hokejisté Dynama Moskva
Hokejisté Avangardu Omsk
Hokejisté KHL
Hokejisté Ruské superligy
Mistři světa v ledním hokeji
Narození v Petrohradu
Narození v roce 1974
Žijící lidé
Muži